Al Qasim (arabiska: منطقة القصيم) är en provins i centrala Saudiarabien.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saudi Network

Saudiarabiens provinser